Хор глухонімих - український короткометражний фільм режисера Чепелик Оксани.

Посилання 
 https://www.facebook.com/events/642270425788114/permalink/642452205769936/
 http://www.amaze.it/img/press/Modern_Art.pdf 

Фільми українською мовою
Короткометражні фільми України
Фільми 2004
Українські фільми 2004
Фільми Оксани Чепелик